Bojan Škrjanc, slovenski hokejist, * 29. april 1974, Jesenice.

Škrjanc je bil dolgoletni vratar domačega kluba HK Acroni Jesenice, ob koncu kariere je igral še za kluba DEK Schellander Klagenfurt in HK Sportina Bled.

Pregled kariere

|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| '''91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEK Schellander Klagenfurt
| Avstrijska liga
| 99/00
|
|
| 27
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 9
| 12
| 0
| 0
| 0
| 12
| 7.22
| .804
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti DEK Klagenfurt
Hokejisti HK Bled